Jméno a příjmení Stefan Ilsanker má více nositelů:
 Stefan Ilsanker (fotbalista) (* 1989) – rakouský fotbalista
 Stefan Ilsanker (sáňkař) (* 1965) – německý sáňkař